Mattias I kan syfta på:

Mattias I Corvinus (1443–1490), kung av Ungern
Mattias (tysk-romersk kejsare) (1557–1619), tysk-romersk kejsare från 1612